Une aventure est une suite de péripéties et de rebondissements constituant le plus souvent une histoire, réelle ou fictive. Ce mot peut aussi désigner :

 Aventure, un ensemble de musique ancienne néerlandais formé en 1992 ;
 Le film d'aventures, un genre cinématographique caractérisé par la présence d'un héros ;
 Aventures, un hebdomadaire jeunesse français publié de 1936 à 1941 ;
 Aventures, un recueil de nouvelles de l'auteur italien Italo Calvino publié en 1958 
 L'Aventure (Adventure), un film américain réalisé par Victor Fleming sorti en 1925 ;
 L'Aventure (Adventure), un film américain réalisé par Victor Fleming sorti en 1945 ;
 L'Aventure, un album du chanteur français Ben Ricour sorti en 2005 ;
 L'Aventure, un album  de Da Silva (2017)
 Une aventure, un film franco-belge réalisé par Xavier Giannoli sorti en 2005 ;
 Aventures, une émission internet française de jeu de rôle sur table diffusée sur la chaîne Youtube Bazar du Grenier ;
 L'Aventure, un album du chanteur français Oldelaf (2020).

Voir aussi